La Serie C2 1992-1993 è stata la 15ª edizione del Serie C2, quarto torneo professionistico del campionato italiano di calcio. La stagione è iniziata il 13 settembre 1992 ed è terminata il 26 giugno 1993.

Stagione

Novità
Vennero eliminati i play-out intergirone che avevano caratterizzato le ultime due stagioni. Le retrocessioni riguardarono quindi le ultime tre classificate di ogni girone. In caso di pari merito vennero disputate partite di spareggio.

Girone A

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1993-1994.
      Retrocessa in Campionato Nazionale Dilettanti 1993-1994.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio valevano gli scontri diretti. In caso di pari merito in zona promozione e/o retrocessione si doveva giocare una gara di spareggio.

Note:
Il Pergocrema è stato poi ripescato in Serie C2 1993-1994 a completamento di organici.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone B

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1993-1994.
      Retrocessa in Campionato Nazionale Dilettanti 1993-1994.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio valevano gli scontri diretti. In caso di pari merito in zona promozione e/o retrocessione si doveva giocare una gara di spareggio.

Note:
Il Castel di Sangro ha scontato due punti di penalizzazione.
Il Fano ed il Cecina sono state poi ripescate in Serie C2 1993-1994

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone C

Squadre partecipanti

Allenatori

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Serie C1 1993-1994.
      Retrocessa in Campionato Nazionale Dilettanti 1993-1994.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punteggio valevano gli scontri diretti. In caso di pari merito in zona promozione e/o retrocessione si doveva giocare una gara di spareggio.

Note:
Il Matera è stato poi ripescato in Serie C1 1993-1994.
Il Savoia e l'Astrea sono state poi ripescata in Serie C2 1993-1994.

Risultati

Tabellone

Calendario

Spareggi

Spareggio retrocessione

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1992
Calcio nel 1993
1992